Thompson Airport ist der Name folgender Flughäfen:

in den Vereinigten Staaten:
 Thompson Airport (Illinois)
 Thompson Airport (Michigan)
 Thompson Airport (Minnesota)
 Thompson Airport (Oklahoma)

in Kanada:
 Thompson Airport (Manitoba)